Caroline Dolehide e Maria Sanchez erano le campionesse in carica, ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Harriet Dart e Asia Muhammad hanno sconfitto Peangtarn Plipuech e Aldila Sutjiadi con il punteggio di 6-3, 2-6, [10-7].

Teste di serie 

  Catherine Harrison /  Sabrina Santamaria (semifinale)
  Harriet Dart /  Asia Muhammad (Campionesse)

 Peangtarn Plipuech /  Aldila Sutjiadi (finale)
 Katarzyna Kawa /  Conny Perrin (semifinale, ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dow Tennis Classic 2021